Алексей Игоревич Бардуков (род. 18 ноября 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа.

Биография 
Алексей Бардуков родился 18 ноября 1984 года в Москве в многодетной рабочей семье. Мама работала укладчицей на заводе, отец — слесарем.

В 2001 году после окончания школы Алексей Бардуков успешно сдал экзамены одновременно в РАТИ, в Театральный институт имени Бориса Щукина и в Школу-студию МХАТ, однако выбрал МХАТ, поскольку курс набирался Константином Райкиным.

Вскоре актёр начал выходить на сцену «Сатирикона», а после окончания школы-студии в 2005 году был принят в труппу театра. В «Сатириконе» участвовал в спектаклях: «Синьор Тодеро Хозяин», «Страна любви», «Доходное место», «Дурочка», «Случай», «Сиротливый Запад», «Синее чудовище» и др. В 2017 году ушёл из театра, но продолжал участвовать в некоторых спектаклях в качестве приглашённого артиста. Вернулся в театр в 2020 году.

В кино Бардуков дебютировал ещё будучи студентом, когда вместе с Кириллом Плетнёвым прошёл конкурс на сериал «Диверсант», в котором он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Он активно снимается в других картинах разных режиссёров, играя героические роли. Так, в боевике «Мираж» Алексей сыграл главную роль Евгения Вольского. Его герой, вместе с персонажем Алексея Чадова спасают на Ближнем Востоке девушек, помогая им бежать от работорговцев. В картине «Бой местного значения» Алексей сыграл младшего лейтенанта, который вместе с группой солдат вынужден противостоять войскам СС.

Одна из известных работ Бардукова — роль в фильме «На игре» по книге «Игры в жизнь» о молодых людях, которым представляется возможность воплотить сюжеты компьютерных игр в реальность.

Семья 
С 2009 по 2017 год был женат на актрисе Анне Старшенбаум (род. 1989). Сын — Иван Бардуков (род. 11 ноября 2011 года).

Творчество

Театральные работы 
 2002 — «Синьор Тодеро Хозяин» по комедии Карло Гольдони. Режиссёр: Роберт Стуруа — музыкант, свидетель
 2004 — «Страна любви» (драма-игра с музыкой, песнями и танцами) по пьесе «Снегурочка» А. Н. Островского. Режиссёр: Константин Райкин — Дед Мороз
 2004 — «Доходное место» по комедии А. Н. Островского. Режиссёр: Константин Райкин — Антон Жадов
 2006 — «Дурочка» фантазия на темы Лопе де Веги и Эразма Роттердамского. Режиссёр: Рузанна Мовсесян — Педро
 2006 — «Забавный случай» по комедии Карло Гольдони. Режиссёр: Григорий Заславский — Де Лакотри, французский лейтенант
 2006 — «Сиротливый запад» (перевод с английского Валентина Хитрово-Шмырова) Мартин Макдонах. Режиссёр: Константин Райкин — Вален Коннор
 2006 — «Азбука артиста» (Так мы учились…), класс-концерт. Режиссёр: Константин Райкин — участник спектакля
 2008 — «Синее чудовище» (цирк в 2-х частях) по Карло Гоцци. Режиссёр: Константин Райкин — Таэр
 2020 — «Плутни Скапена» — Скапен, слуга Леандра, плут

Фильмография 
 2004 — Диверсант — младший сержант / младший лейтенант / старший лейтенант Леонид Михайлович Филатов
 2006 — Мёртвое поле — Петров
 2006 — Сыщики-5 — Валера Дьяков
 2007 — Диверсант. Конец войны — старший лейтенант / капитан Леонид Михайлович Филатов
 2007 — Невеста на заказ — Максим
 2008 — Мираж — Евгений Вольский
 2008 — Бой местного значения — лейтенант Андрей
 2008 — Английская клубника / Anglické jahody (Чехия-Украина) — Лебедев
 2009 — Одну тебя люблю — Володя
 2009 — На игре — Максим
 2010 — Найдёныш — Паша Зыков
 2010 — На игре 2. Новый уровень — Максим
 2010 — Клуб счастья — Макс
 2010 — Найдёныш 2 — Паша Зыков
 2011 — Нелюбимый — Лёва
 2011 — Лето волков — лейтенант Иван Капелюх
 2012 — Однажды в Ростове — Юрий Чернов, адъютант Копыльцова
 2012 — Мосгаз — Алексей Гаркуша
 2012 — Найдёныш 3 — Паша Зыков
 2013 — Метро — Денис Истомин
 2013 — Бомба — Иван Гучков
 2013 — Красные горы — Илья Рогов
 2013 — Новая жизнь — Костя
 2014 — Палач — Алексей Гаркуша
 2015 — Паук — Алексей Гаркуша
 2015 — SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется! — Лёха
 2016 — Мурка — Иван
 2016 — Крыша мира — Ярослав
 2016 — Шакал — Алексей Гаркуша
 2017 — Наживка для ангела — Дима
 2018 — Операция «Сатана» — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции
 2019 — Подольские курсанты — Афанасий Алёшкин, лейтенант
 2019 — Мятеж — Сычёв
 2019 — Ничья земля — Сергей Поляков
 2019 — Формула мести — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции
 2020 — Диверсант. Крым — старший лейтенант Леонид Михайлович Филатов
 2020 — Перевал Дятлова — Виктор Шуманов, сержант-разведчик
 2020 — Катран — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции
 2021 — Собор — княжич Андрей Бадарин
 2021 — Западня — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции
 2022 — Диверсант. Идеальный штурм — капитан Леонид Михайлович Филатов
 2023 — Нюрнберг — Зайцев

Телеспектакли 
 2007 — Синьор Тодеро хозяин — свидетель

Дубляж 
 2016 — Отряд самоубийц — Джи Кью Эдвардс (Скотт Иствуд)
 2016 — Аисты — Джуниор (Энди Сэмберг)

Примечания

Ссылки 
 Алексей Бардуков на сайте театра «Сатирикон»
 Актеры советского и российского кино. Алексей Бардуков
 Первый канал ТВ
 Первый канал ТВ- 2014
 Первый канал ТВ — 2015
 Первый канал ТВ- 2017
 Первый канал ТВ- 2020

Персоналии:Театр «Сатирикон»
Выпускники Школы-студии МХАТ